Kim Ok (kor. 김옥, ur. 28 sierpnia 1964) – północnokoreańska pianistka, nieformalna żona Kim Dzong Ila, nazywana „pierwszą damą KRLD”.

Kim Ok jest z wykształcenia pianistką, studiowała na Uniwersytecie Muzyki i Tańca w Pjongjangu. Była sekretarką „Ukochanego Przywódcy” od końca lat 80. XX wieku. Po wylewie, którego doznał jej mąż w 2008 roku, opiekowała się nim, prawdopodobnie mając możliwość podejmowania części decyzji państwowych. Podobno też urodziła Kim Dzong Ilowi córkę. Kim Ok towarzyszyła północnokoreańskiemu przywódcy w zagranicznej podróży do Chin w styczniu 2006 roku. Była również wśród żałobników oddających hołd wielkiemu wodzowi.

Genealogia 

Członkowie rodziny najwyższych przywódców Korei Północnej
Odznaczeni Orderem Kim Dzong Ila
Koreańscy muzycy
Północnokoreańscy pianiści
Urodzeni w 1964